Anadara är ett släkte av musslor. Anadara ingår i familjen Arcidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Anadara